Таал може да се отнася за:

 Таал (вулкан)
 Таал (езеро)